Banderbach ist ein geographischer Name:

  Banderbach, Ortsteil der Stadt Zirndorf im Landkreis Fürth, Bayern
  Banderbach (Bibert), linker Zufluss der Bibert in Zirndorf, Landkreis Fürth, Bayern 

Siehe auch:
 Banzerbach